Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2001. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Махадаонди (Шпанија).

 
 се пласирала у Дивизију I

 ће учествовати у квалификацијама за Дивизију II 2003.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Букурешту (Румунија).

 
 се пласирала у Дивизију I

 ће учествовати у квалификацијама за Дивизију II 2003.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2001.
 Светско првенство у хокеју на леду 2001 — Дивизија I

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Шпанији
Хокеј на леду у Румунији
Хокеј на леду у 2001.
Спорт у 2001.